Wünschdirwas steht für:
 Wünschdirwas (Verein), gemeinnütziger Verein mit Sitz in Köln
 Wünschdirwas (Album), ein Album des Rappers Teesy

Siehe auch:
 Wünsch Dir was